Брайан Бенбен (, род. ) — американский актёр, муж Мэделин Стоу.

Бенбен наиболее известен благодаря главной роли в ситкоме «Как в кино» (1990—1996). Также он сыграл роль доктора Шелдона Уоллеса в сериале «Частная практика» (2008—2012) и снялся в собственном недолго просуществовавшем ситкоме в 1998 году. Также он снялся в фильмах «Ангел тьмы» и «Убийства в стране радио», а также в недолго просуществовавшем сериале «Кэй О’Брайен» с Патрицией Кэлембер. В 1981 году, на съёмках мини-сериала «Гангстерские хроники», он познакомился с актрисой Мэделин Стоу и год спустя женился на ней. У них есть дочь по имени Мэй, родившаяся в 1996 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США